Gabrovo se poate referi la:

 Gabrovo, oraș în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo, Bulgaria 
 Gabrovo, Blagoevgrad, comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Gabrovo, Kărdjali, comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali, Bulgaria
 Gabrovo, Slovenia, sat din Slovenia
 Gabrovo, trei sate omonime din Macedonia